Cathal « C.T. » Finney est un personnage de fiction de la série New York 911 interprété par Charles Haid.

Biographie de fiction 
Apparu dans la sixième et dernière saison, Finney, chef des Affaires Internes chargé de coincer les flics véreux et non respectueux de la loi dans la ville de New York, était un des collègues de John « Sully » Sullivan (incarné par Skipp Sudduth) et de Tyrone Davis Sr, le père de Ty Davis (incarné par Coby Bell.

On y apprend que Finney veut coincer le sergent Maritza Cruz (incarné par Tia Texada) pour le meurtre du criminel Donald Mann.  

Mais c'est la policière Faith Yokas, désireuse de venger son collègue et ami Maurice « Bosco » Boscorelli (incarné par Jason Wiles), blessé lors d'une fusillade à l'hôpital, ait tué le mafieux, et que Cruz l'ait couvert en faisant passer la mort de Mann en légitime défense.

Mais il va vite déchanter quand il va interroger Yokas, qui jouit d'une immunité totale du procureur, qui se dénonce et innocente, pour l'occasion, Cruz, qui a été jeté en prison.

Mais le chef des Affaires Internes a autre chose à cacher : en effet, l'arrivée du fils de « CT », Brendan (incarné par Josh Stewart) dans l'épisode Dernières volontés (6-03), à la , ravive un mauvais souvenir auprès de Sully, qui déteste son ancien partenaire.

« CT » Finney est en fait un flic véreux, qui sévissait avec plusieurs autres flics, dans les années 1970-80, dont le père de Ty. Mais lorsqu'il a appris que Ty Sr. allait dénoncer les magouilles aux Affaires Internes, Finney fait tout pour faire éliminer ce témoin devenu gênant. 

En engageant un petit malfrat pour accomplir la sale besogne et en trouvant le lieu, Finney met son plan à exécution et fait assassiner Ty Davis Sr.

Mais plus de vingt ans plus tard, Ty, le fils du défunt, décide de réenquêter sur l'affaire. 

Mais c'est grâce à son ami Sully et leur collègue Sasha Monroe (incarnée par Nia Long) dont on a découvert qu'elle était une « taupe » des affaires internes, mais qui a préféré trahir Finney en donnant un dossier compromettant à Davis, qui retrouvent les protagonistes de cette affaire, qui rouvre cette enquête auprès du juge d'instruction et du procureur, afin de faire condamner le flic ripou.

Seul contre tous, « CT » Finney doit se rendre. Mais il préfère se suicider et avant de commettre l'irréparable, il appelle son fils en guise d'adieu. Brendan, se doutant de quelque chose, retourne chez son père et découvre le cadavre de son père, qui s'est suicidé au gaz dans sa voiture.

Avec l'aide de Davis, Brendan maquille le suicide de son père en accident alors qu'il bricolait la voiture, afin que la famille ne perde pas la pension.

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais
Policier de fiction